Arne Lundell kan avse:

Arne Lundell (kroppsbyggare) (född 1975), en svensk kroppsbyggare
Arne Lundell (militär) (1925–2006), en svensk militär